Drawing Restraint 9 – film del 2005 diretto da Matthew Barney
Drawing Restraint 9 – album di Björk del 2005, colonna sonora dell'omonimo film